Горіх чорний — дерево родини горіхових (Juglandaceae) з майже чорною корою і чорнуватим плодом.

Ботанічні пам'ятки природи 
 Горіх чорний — Івано-Франківська область.
 Горіх чорний — Вінницька область.
 Горіх чорний — м. Хмельницький.
 Горіх чорний — Хмельницька область.
 Горіх чорний — Хмельницька область.
 Горіх чорний — Хмельницька область.
 Горіх чорний (втрачено) — Хмельницька область.
 Горіх чорний (ділянка № 1) — Тернопільська область.
 Горіх чорний (ділянка № 2) — Тернопільська область.
 Горіх чорний (ділянка № 3) — Тернопільська область.
 Дерево горіха чорного — Черкаський район, Черкаська область